Kyle Klubertanz (né le  à Sun Prairie, Wisconsin aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Après quatre saisons chez les Badgers du Wisconsin, il termine la saison 2007-2008 avec les Pirates de Portland. Sans contrat avec les Ducks d'Anaheim, équipe qui l'avait sélectionné en 2004, il signe avec le TPS Turku en Finlande. Il joue ensuite avec le Djurgårdens IF en Suède, équipe avec laquelle il connait sa meilleure saison professionnelle à ce jour.

Le , les Canadiens de Montréal annoncent sa mise sous contrat pour la saison 2010-2011.

Statistiques
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2002-2003 ||Gamblers de Green Bay ||USHL ||60 ||8 ||26 ||34 ||74 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2003-2004 ||Gamblers de Green Bay ||USHL ||57 ||6 ||21 ||27 ||124 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 ||Badgers du Wisconsin ||NCAA ||41 ||3 ||15 ||18 ||64 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 ||Badgers du Wisconsin ||NCAA ||43 ||4 ||17 ||21 ||44 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 ||Badgers du Wisconsin ||NCAA ||34 ||1 ||12 ||13 ||46 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 ||Badgers du Wisconsin ||NCAA ||40 ||4 ||16 ||20 ||52 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 ||Pirates de Portland ||LAH ||5 ||0 ||0 ||0 ||2 ||1 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2008-2009 ||TPS Turku ||SM-liiga ||51 ||5 ||7 ||12 ||62 ||8 ||3 ||0 ||3 ||20
|-
|2009-2010 ||Djurgårdens IF ||Elitserien ||55 ||21 ||19 ||31 ||32 ||16 ||3 ||2 ||5 ||18
|-
|2010-2011 ||Bulldogs de Hamilton ||LAH ||76 ||10 ||22 ||32 ||46 ||20 ||0 ||10 ||10 ||22
|-
|2011-2012 || Djurgårdens IF || Elitserien || 55|| 7|| 13|| 20|| 42|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013 || HIFK || SM-liiga || 41|| 5|| 20|| 25|| 30|| 7|| 1|| 2|| 3|| 8
|-
| 2013-2014|| KHL Medveščak || KHL|| 18|| 0|| 2|| 2|| 14|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2014-2015 || Nürnberg Ice Tigers|| DEL || 52|| 11|| 19|| 30||38 || 8|| 1||3 || 4||2
|-
| 2015-2016 || Nürnberg Ice Tigers|| DEL ||46 ||4 ||12 ||16 ||40 ||12 ||0 ||2 ||2 ||10
|-
| 2016-2017 || Krefeld Pinguine || DEL ||47 ||1 ||12 ||13 ||58 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2016-2017 || EHC Linz|| EBEL ||3 ||0 ||0 ||0 ||2 ||5 ||0 ||2 ||2 ||2
|-
| 2017-2018 || Capitals de Vienne || EBEL ||52 ||3 ||21 ||24 ||39 ||11 ||1 ||2 ||3 ||22
|-

Références 

Naissance en septembre 1985
Naissance dans le comté de Dane
Joueur américain de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace des Badgers du Wisconsin
Choix de repêchage des Mighty Ducks d'Anaheim
Joueur des Gamblers de Green Bay
Joueur des Pirates de Portland
Joueur du TPS (hockey sur glace)
Joueur du Djurgårdens IF (hockey sur glace)
Joueur des Bulldogs de Hamilton
Joueur du HIFK
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du KHL Medveščak Zagreb
Joueur des Nürnberg Ice Tigers